Брю-Оріа́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 55 км на північний схід від Марселя, 50 км на північ від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 491 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1233,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 
 Брю-Оріак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Брю-Оріак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар